Erdschlangen ist der deutsche Gattungsname für folgende Schlangen:

 Xenopeltis, Familie Erdschlangen (Xenopeltidae)
 Geophis, Familie Nattern (Colubridae), Unterfamilie Dipsadinae

Die folgenden Schlangenarten heißen ebenfalls Erdschlangen:

 Rauhe Erdschlange (Haldea striatula)
 Glatte Erdschlange (Virginia valeriae)